Elizabeth Gunning – nobile e attrice irlandese
 Ken Gunning – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Michael Gunning – nuotatore giamaicano e britannico